Vang se poate referi la:

Vang, Bornholm, un sat de pe insula Bornholm, Danemarca
Vang, Oppland, o comună din Oppland, Norvegia
Vang, Hedmark, o fostă comună din Hedmark, Norvegia
Vang, un sat din Ka Choun, Cambodia
Vəng (dezambiguizare), Azerbaidjan

Vang este un nume de familie comun printre americanii Hmong:
Vang Pao (1929–2011), militar american
Ka Vang (n. 1975), scriitor
Chai Vang (n. 1968), criminal condamnat
Bee Vang (n. 1991), actor
Bora Vang (n. 1987), jucător de tenis de masă